Cayeux peut désigner :

Botanique 
Caïeux ou cayeux (pluriel), bulbes produits par une autre bulbe

Patronyme

Caroline Cayeux (né en 1948), femme politique française.
Colin de Cayeux (?-1460 ou 1461), complice de François Villon dans le vol au collège de Navarre.
Jean Cayeux (1910-2001), homme politique français.
Lucien Cayeux (1864-1944), pétrographe français.
Marc Cayeux (né en 1978), golfeur professionnel zimbabwéen.

Toponyme
 Cayeux-en-Santerre, commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Cayeux-sur-Mer, commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie.
 Monchy-Cayeux, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme